Кристи́на Ви́кторовна Гера́симова (в замужестве Бардаш; , более известна под псевдонимом Луна́; род. 28 августа 1990, Хемниц, округ Дрезден, ГДР) — украинская певица и автор песен, а также модель и фотограф. Луна выпустила четыре студийных альбома и два EP. С 2018 года является продюсером одноимённого музыкального проекта «Луна».

Биография

Детство и юность 
Кристина Герасимова родилась 28 августа 1990 года в городе Хемниц округа Дрезден (ГДР) в семье военного. У Кристины есть младшая сестра Алина (в замужестве Шуфрич). В детстве Кристина занималась в музыкальной школе по классу вокала, сольфеджио и фортепиано, а в юности училась в университете на факультете журналистики.

Личная жизнь 
В 2012—2018 годах была замужем за Юрием Бардашем (продюсером и вокалистом украинской рэп-группы «Грибы»). У пары есть сын Георгий, который родился в 2012 году, когда они жили в Лос-Анджелесе.

В 2021 году вышла замуж за гитариста из своего коллектива Александра Волощука.

Не употребляет спиртные напитки, является вегетарианкой и старается вести здоровый образ жизни. В одном из своих интервью рассказала, что иногда курит «травку». По два часа в день занимается медитацией, увлекается йогой.

Сольная деятельность 

Луна описывает свою музыку, как «душевный поп» с ностальгией по 90-м и нулевым.

20 мая 2016 года в Киеве прошла презентация дебютного альбома «Маг-ни-ты», который дебютировал в топ-20 iTunes Украины. 23 мая вышел альбом электронного исполнителя Shumno «Snowfall», где Луна принимала участие в записи вокала для песни «Wake». После этого состоялся осенний тур «Затмение», в рамках которого Луна выступила в Москве, Екатеринбурге и Риге.

28 октября 2016 года певица выпустила мини-альбом «Грустный дэнс».

27 октября 2017 года стало известно название будущей пластинки Луны — «Остров свободы». Выпуск альбома состоялся 17 ноября 2017 года, в трек-лист вошли восемь песен. «Остров свободы» был составляющей частью дилогии. Вторая часть альбома, которая получила название «Заколдованные сны», вышла в свет 24 октября 2018 года на лейбле Луны — Luna Prod. Альбом включил в себя 11 песен. Продюсеры альбома — Кристина Герасимова и Александр Волощук. Альбом дебютировал в чарте iTunes России на 2-м месте, и на 1-м в чарте iTunes Украины.

4 октября 2019 года певица выпустила свой четвёртый альбом «Транс». Альбом включил в себя 10 песен в стилистике клубной электронной музыки.

14 августа 2020 года певица выпустила второй мини-альбом Fata Morgana c пятью танцевальными треками.

Прочие проекты 
В 2020—2021 году Луна вместе с Александром Волощуком начали работу над своим новым электронным проектом Der Diktatur. В рамках этого проекта будут проходить только концерты, релизы пока не планируются.

В 2021 году певица стала набирать исполнителей в свой лейбл «ЛУНА Prod.». Первым участником стал Владимир Прудкий, выступающий под псевдонимом Князь Володимир.

Прочая деятельность

Луна в СМИ и рекламе 
За период творчества Кристина Герасимова многократно появлялась в прессе. Одними из первых изданий, написавших о ней, были журналы Vogue и i-D, назвавшие её в 2016 году звездой украинской музыкальной революции. За несколько лет Луна появилась в сотнях публикаций в СМИ и в интернете. Певица также появлялась на обложках таких журналов, как Numéro, BLVD., «Стольник», SNC, Vegeterian и др. В 2016 году у Луны брал интервью Иван Дорн. Интервью вышло на сайте журнала «Interview».

Партнёром и спонсором Луны является сервис Apple Music (в рамках сотрудничества с Apple, Кристина Герасимова была лицом компании, а также сняла клип «Jukebox» полностью на iPhone). Несмотря на то, что Луна избегает телевизионные шоу, она была дважды приглашена в шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале (Россия): в выпуске от 27 ноября 2017 года певица живьём исполнила композицию «Jukebox», а 4 октября 2019 года — композицию «Сиреневый рай». 26 декабря 2017 года Луна была героиней ТВ-шоу «Здесь и сейчас» Михаила Козырева, в котором Михаил взял у Луны большое интервью, а также назвал певицу и её клип «Огонёк» музыкальным открытием года.

В ноябре 2018 года Луна дала интервью журналу Tatler, в котором рассказала о существовании музыкального проекта «Луна», который она позиционирует как творческое объединение. Там же певица заявила о том, что сменила фамилию на девичью: «Луна снова Герасимова».

14 февраля 2019 года портал The Flow выпустил фильм «Певица Луна успешна», в котором помимо большого интервью, представлены видеоматериалы её концертного тура. В марте 2019 года Луна приняла участие в информационной кампании «#DrawYourValues» некоммерческого неправительственного фонда BYHMC (Мемориальный центр холокоста «Бабий Яр») со слоганом «Відстоюй рівність» («Отстаивай равенство»).

17 мая 2019 года в международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бофобией поучаствовала в проекте «Борітеся — поборете!» в поддержку ЛГБТ-сообщества в Украине.

Луна и дизайн одежды 
Луна участвует в рекламе и часто выступает как приглашённая модель. Также она имела либо имеет рекламные контракты с брендами одежды ANOUKI, Vagabond, Puma, Yves Saint Laurent, Wolford, Befree. 3 сентября 2016 года в рамках Mercedes Benz Kiev Fashion Days состоялся показ коллекции коллаборации украинского дизайнера Лилии Пустовит с украинским брендом TAGO. Дизайнер была вдохновлена музыкой 1990-х годов и дебютным альбомом Луны, в результате чего на футболках, трикотаже и олимпийках можно было встретить цитаты из её песен. 8 июля 2018 года было объявлено о совместной работе Луны и украинского дизайнера Антона Белинского. В коллаборации ЛУНА х Anton Belinskiy была создана коллекция уличной одежды с принтами и символикой Луны.

Луна в кинематографе 
22 ноября 2018 года в прокат в России вышел драматический фильм «Подбросы» режиссёра Ивана Твердовского, в официальный саундтрек к которому вошли три песни Луны: «Free Love», «Чокер» и «Мальчик, ты снег».

1 апреля 2019 года на телеканале ТВ-3 (Россия) в эфир вышла серия проекта «Гоголь» (сериал о Николае Гоголе), под названием «Колодец крови». Для этой серии Луна записала песню «Кровавый колодец». Песня была включена в официальный саундтрек "Музыка из киносериала «Гоголь», в котором также представлены песни таких исполнителей, как Loboda, Сергей Шнуров и Б. Г.

В июне—июле 2020 года на онлайн-платформе more.tv выходил сериал «Чики», саундтреком к которому стала песня Луны «Алиса». 13 августа 2020 года в прокат в России вышла комедия «Красотка в ударе», в саундтрек к которой вошла песня Луны «Free Love». 9 октября 2020 года певица выпустила кавер на песню Бьянки и Макса Лоренса «Лебединая», который вошёл в саундтрек сериала «Гусар», выходившего на телеканале ТНТ (Россия) в октябре 2020 года.

Дискография

Альбомы 
Альбомы певицы Луны были выпущены в следующем порядке:

EP

Синглы 
 2015: «Луна», «Осень», «Алиса», «Лютики», «Мальчик, ты снег»
 2016: «Бутылочка», «Грустный дэнс», «За край»
 2017: «Пули», «Огонёк», «Друг», «Free Love»
 2018: «Поцелуи», «Jukebox», «Спящая красавица»
 2019: «Кровавый колодец», «Тропик Козерога», «Сижки», «Сила стона», «Дельфины», «Лунные гипнозы»
 2020: «Летние бульвары», «Лебединая»
 2021: «Пташка», «Ухажёр»
 2022: «Виграй», «Ще раз», «Пелікан», «Сльози ллють дівчата»

Как приглашённый исполнитель 
 2016 — «Wake» (Shumno)
 2017 — «Over the Edge» (Shumno)
 2017 — «Мама говорила» (AINA)
 2017 — «Бутылочка» (PLC)
 2019 — «Посмотри в глаза» (Эрика Лундмоен и Ева Гурари)
 2019 — «Мур-мур» (Nikita Zabelin)
 2019 — «Intruz» (White 2115)

Видеоклипы

Награды и номинации

Примечания 

Лауреаты премии YUNA